równoważność – relacja matematyczna (wtedy i tylko wtedy, gdy); skrót "wtw" 
 Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie
 WTW – multikomunikator internetowy
 WTW – wilgotność trwałego więdnięcia